Бахта:
 
 Бахта — река восточной Сибири в Красноярском крае, правый приток Енисея.
 Бахта — село в Ельцовском районе Алтайского края.
 Бахта — село в составе города Киров Кировской области.
 Бахта — посёлок в составе города Дивногорск Красноярского края.
 Бахта — посёлок в Туруханском районе Красноярского края.
 Бахта — село в Чистопольском районе Татарстана.